A 2004-es női kézilabda-Európa-bajnokságot Magyarországon rendezték december 9. és 19. között. A kontinensviadalon Norvégia végzett az élen, akik a döntőben Dánia csapatát verték 27–25 arányban. A torna első három helyezettje részvételi jogot szerzett a 2005-ös női kézilabda-világbajnokságra. Az első öt helyezett kijutott a 2006-os női kézilabda-Európa-bajnokságra. Az Eb-t a norvég válogatott nyerte, Magyarország bronzérmes lett.

Helyszínek 
A mérkőzéseket a következő városokban játszották:
 Debrecen (A csoport és 2. középdöntő csoport)
 Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok (B csoport)
 Békéscsaba, Városi Sportcsarnok (C csoport)
 Győr (D csoport és 1. középdöntő csoport)
 Budapest (Helyosztók)

Részt vevő csapatok 

A tornán a következő csapatok szerepeltek:

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a negyedik helyezettek kiestek.

A középdöntőben az A- és B, valamint a C- és D csoport továbbjutott csapatai újabb körmérkőzéseket játszottak, de csak azok a csapatok mérkőztek egymással, amelyek a csoportkörben nem találkoztak, a csoportkörben lejátszott eredményeiket is figyelembe vitték.

A két középdöntő csoportból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntők győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek. Az első nyolc helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

1. csoport

2. csoport

Helyosztók

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Góllövőista

All star csapat

Végeredmény

Források 
 
 
 

Kezilabda
Női kézilabda-Európa-bajnokságok
Békéscsaba sportélete
Budapest sportélete
Győr sportélete
Zalaegerszeg
Debrecen sportélete